Amatlán de los Reyes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Amatlán de los Reyes, Veracruz, 
 Amatlán de los Reyes (kommun), Veracruz, 
 Amatlán de los Reyes, Oaxaca, Santa María Chilchotla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar